Miejscowości w USA:
 Irvington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Irvington – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Breckinridge
 Irvington – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex
 Irvington – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Irvington – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Lancaster
Gminy w USA:
 Irvington (ang. Irvington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Washington
 Irvington (ang. Irvington Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 Irvington (ang. Irvington Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Essex